

Patronyme
 Christophe Wallemme, (1964- ), est un contrebassiste de jazz français.
 Jean-Guy Wallemme, (1967- ), est un footballeur français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme